Boyd Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Boyd Mountain (Arizona)
 Boyd Mountain (Conway County, Arkansas)
 Boyd Mountain (Franklin County, Arkansas)
 Boyd Mountain (Madison County, Arkansas)
 Boyd Mountain (Colorado)
 Boyd Mountain (Georgia)
 Boyd Mountain (Maryland)
 Boyd Mountain (Mineral County, Montana)
 Boyd Mountain (Missoula County, Montana)
 Boyd Mountain (Virginia)